Безкровний — українське козацьке прізвище.

Відомі носії 
 Безкровний Василь — український художник-постановник, художник-декоратор, художник кіно («Білий птах з чорною ознакою» (асист.), «Наперекір усьому», «Вавилон XX», «Легенда про княгиню Ольгу», «Високий перевал» тощо). 
 Безкровний Кузьма Якимович — український громадський та політичний діяч, економіст, член Кубанської військової ради, Кубанської крайової ради, Законодавчої ради. Міністр МВС кубанського уряду.
 Безкровний Олександр Матвійович — мовознавець.
 Безкровний Олександр Олексійович — генеральний значковий Армії Української Держави.

Примітки 

Російські прізвища
Українські прізвища